Финальный этап Кубка Бразилии по футболу 2014 начнётся 27 августа первыми матчами 1/8 финала и завершится 26 ноября ответным финальным матчем.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального этапа прошла 18 августа 2014 года. Она была проведена по новому методу. Команды были поделены на 2 корзины по 8 команд в каждой. В 1-ю корзину попали 6 команд, участвовавших в Кубке Либертадорес 2014, и 2 команды с лучшим рейтингом КБФ, прошедшие в 1/8 финала. Во 2-ю корзину попали остальные 8 команд. Затем, каждая корзина была поделена на четыре пары в соответствии с рейтингом КБФ, чтобы избежать встречи команд из одной пары до финала. В первой части жеребьёвки команды из одной пары были разведены по разным сторонам сетки. Команды случайным образом были распределены по парам от 1 до 4. После этого, та же процедура была проведена для других команд в парах. Таким образом, жеребьёвка определила всю сетку.

В скобках указан рейтинг КБФ.

Сетка финального этапа 
Курсивом выделены команды, проводящие первую игру на своём поле, полужирным шрифтом — команды, вышедшие в следующий этап.

1:  Решением Высшего трибунала спортивной юстиции, «Гремио» был исключён из розыгрыша Кубка Бразилии после обвинения в расистских высказываниях со стороны его фанатов в адрес вратаря «Сантоса» Араньи.

1/8 финала 
Первые матчи прошли c 26 по 28 августа, ответные — со 2 по 4 сентября.

Пара 71 
Первый матч

Ответный матч

Пара 72 
Первый матч

Ответный матч

Общий счёт — 5:5. «Ботафого» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара 73 
Первый матч

Ответный матч

«Крузейро» побеждает с общим счётом 7:1.

Пара 74 
Первый матч

Ответный матч

АБС побеждает с общим счётом 3:2.

Пара 75 
 Первый матч

 Ответный матч

Общий счёт — 3:3. «Фламенго» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2.

Пара 76 
Первый матч

Ответный матч

«Америка» (Натал) побеждает с общим счётом 3:2.

Пара 77 
Первый матч

Ответный матч

«Атлетико Минейро» побеждает с общим счётом 3:0.

Пара 78 
Первый матч

Ответный матч

«Коринтианс» побеждает с общим счётом 3:2.

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 1 октября, ответные — 15 октября.

Пара 79 
Первый матч

Ответный матч

«Сантос» побеждает с общим счётом 8:2.

Пара 80 
Первый матч

Ответный матч

Общий счёт — 3:3. «Крузейро» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара 81 
Первый матч

Ответный матч

«Фламенго» побеждает с общим счётом 2:0.

Пара 82 
Первый матч

Ответный матч

«Атлетико Минейро» побеждает с общим счётом 4:3.

Полуфиналы 
Первые матчи пройдут 29 октября, ответные — 5 ноября.

Пара 83 
Первый матч

Ответный матч

«Крузейро» побеждает с общим счётом 4:3.

Пара 84 
Первый матч

Ответный матч

«Атлетико Минейро» побеждает с общим счётом 4:3.

Финал 

Первый матч

Ответный матч

«Атлетико Минейро» побеждает с общим счётом 3:0.

Примечания 

Футбол в Южной Америке в 2014 году
Кубок Бразилии по футболу
Спорт в Бразилии в 2014 году